GLR har flere betydninger:

 Generelt Landbrugsregister
 Central Mountain Air, et canadisk flyselskab
 Gartell Light Railway, i England
 Gaylord Regional Airport, i Michigan
 Glaro-Twabo (sprog)
 Glória Station, en del af metroen i Rio de Janeiro
 George Lincoln Rockwell, grundlægger af det amerikanske nazistparti
 GLRA2, et protein
 GLR-parser
 Glycinreceptor
 Greater London Radio, nu BBC Radio London
 Grupo Latino de Radio, et amerikansk radionetværk
 Gwalior Light Railway, i Indien